Bernard Minet, un musicien et comédien français (1953),
 Émile-Louis Minet (1841-1923), artiste peintre français,
 Charles Minet (1936-1998), homme politique belge,
 Patrice Minet (?) est un acteur et homme de radio français,
 Nicole Minet (1925-2023), pseudonyme de Simone Segouin dans la Résistance,
 un terme familier désignant le chat,
 un jeune homme vêtu à la mode, équivalent masculin de la minette.

Voir aussi 
 
 Liste de proverbes et expressions sur le chat#Mots liés au chat